Погромка (в верхнем и среднем течении Большая Погромка) — река в Тоцком районе Оренбургской области России. Левый приток Самары.

Длина реки составляет 45 км, площадь водосборного бассейна — 669 км². Берёт начало на возвышенности Меловой Сырт. Течёт на северо-северо-восток. Впадает в Самару в 312 км от её устья, у села Медведка.

На берегах расположены населённые пункты Логачёвка, Суворовский, Злобинка, Жидиловка, с. Погромное, п. Погромное, Медведка.

Основные притоки:
 21 км пр: Малая Погромка (дл. 25 км)
 27 км лв: Елховка (дл. 12 км)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Самара от Сорочинского гидроузла до водомерного поста у села Елшанка Первая. Речной бассейн реки — Волга от верховий Куйбышевского вдхр. до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010001012112100006747.

Примечания 

Притоки Самары (приток Волги)
Реки Тоцкого района